Сент-Коло́мб-де-Дюра́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Бордо, 70 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Коломб-де-Дюрас на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Коломб-де-Дюрас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Коломб-де-Дюрас на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб-де-Дюрас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Коломб-де-Дюрас на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна